Петушки́ — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в одноимённом городе Владимирской области на линии Москва — Владимир. 

Петушки — междудорожная стыковая станция, передаточная с Горьковской железной дороги на Московскую (далее на Москву — Горьковского направления Московской железной дороги). Сама граница дорог находится у западной границы станции у входных светофоров на отметке 122,0 км.

Инфраструктура и маршруты 
На станции одна островная платформа и одна боковая платформа, платформы соединены пешеходным мостиком. Станция оборудована турникетами. Имеется вокзальное здание. Время движения от Курского вокзала — около 2 часов 12 минут, и около 58 минут от станции Владимир На станции останавливаются все электропоезда, включая экспрессы Москва — Владимир. Станция является конечной для 14 (по выходным дням — 17) пар электропоездов в сторону Москвы.

Упоминания в литературе 
Станция знаменита как конечный пункт, куда направлялся герой книги «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева:

Фотогалерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции 
 Расписание поездов дальнего следования по станции

Примечания 

Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петушинского района
Стыковые междудорожные станции